Масіня́та (, ) — власна назва.

Топоніми

Масінята-ду-Вога — колишня парафія.
 Масінята-да-Сейша